Termenul „Schönhausen” se poate referi la:

Denumiri geografice
Schönhausen (Mecklenburg)
Schönhausen (Elbe)
Wust (bei Schönhausen)

Vezi și
Castelul Schönhausen